El nombre José Vidal puede referirse a:

José Vidal (futbolista) (1896-1972), futbolista uruguayo.
José Vidal (taekwondo), practicante de taekwondo colombiano.
José Vidal-Beneyto (1927-2010), filósofo, sociólogo y politólogo español.
José Vidal Cadellans (1928-1960), escritor español.
José Vidal Gabarró (1869-1935), fotógrafo español.
José Vidal Juliá (1920-), ciclista español.
José Vidal Nicolás (1940-2011), beisbolista dominicano.
José Vidal Porcar (1920-1992), ciclista español.
José Vidal Riembau (1917-1989), sindicalista y político socialista español.
José Vidal-Ribas (1888-1954), empresario, tenista y dirigente deportivo español.